Rappl ist

ein Familienname:
 Erich Rappl (1925–2008), deutscher Musikwissenschaftler
 Hans-Georg Rappl (1927–2001), Professor für Neuere deutsche Literatur an der Freien Universität Berlin

ein Ortsname:
 Rappl (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern